Le nom Dragoman, ou dragoman, peut désigner :

Toponyme 
 la ville de Dragoman, en Bulgarie ;
 Dragoman, commune de l'ouest de la Bulgarie.
  article détaillé en anglais sur le glacier Dragoman, en Antarctique ;

Anthroponyme 
 dragoman, ou drogman, le terme utilisé en Orient pour désigner un interprète.
 György Dragomán (1973-), écrivain roumano-hongrois de langue hongroise